

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ansoumane Mané, (1940-2000), soldat de la Guinée-Bissau ;
 Cadi Mané, femme politique bissaoguinéenne ;
 Carlos Mané, (1994- ), footballeur portugais ;
 José Manuel Esnal, dit Mané, entraîneur espagnol de football ;
 Malang Mané, (1943- ), athlète sénégalais ;
 Malick Mané, (1988- ), footballeur sénégalais ;
 Marie Mané, (1995- ), basketteuse française ;
 Sadio Mané, (1992- ), footballeur sénégalais ;

Toponymie

Burkina Faso 
 Mané, la commune rurale et le chef-lieu du département de Mané ;
 Mané, le département situé dans la province du Sanmatenga de la région Centre-Nord dont Mané est le chef-lieu ;
 Mané-Mossi, la localité située dans le département de Mané ;
 Mané-Peulh, la localité située dans le département de Mané ;

France 
 Le dolmen de Ty-er-Mané, mégalithe situé sur la commune d'Erdeven, dans le département français du Morbihan.

Homonymie de patronyme